Пьер Мак-Орлан, собственно Пьер Дюмарше (, 26 февраля 1882, Перон, Сомма — 27 июня 1970, Сен-Сир-сюр-Морен, Сена и Марна) — французский писатель.

Биография 
Сын военного. Воспитывался дядей в Орлеане, учился в Руане, сбежал из дома и из лицея. В 1899 обосновался в Париже, занимался живописью. Вошел в круг парижской богемы, его песенки исполнялись в кабачке Проворный кролик. Был близок к Аполлинеру, М.Жакобу, Утрилло, Ф.Карко, Р.Доржелесу и др., познакомился с И. Эренбургом. Сменил множество профессий, много путешествовал (точнее, бродяжничал), жил в Италии и Великобритании, Бельгии и Тунисе.

Участник Первой мировой войны, был ранен (1916), впоследствии работал военным корреспондентом. С 1924 жил в собственном доме Сен-Сир-сюр-Морен.

Популярный писатель, автор авантюрной прозы, много работал в текущей прессе, на радио, в кино (в том числе, вместе с Марселем Л’Эрбье). Стал влиятельным пропагандистом и критиком «новых» искусств — кино и фотографии, им написаны важные очерки о работе известных фотографов того времени — Эжена Атже, Жермены Круль и других. Развивал теорию визуальных медиа в рамках своей концепции «социального фантастического», которая сложилась под воздействием эстетики романтизма и экспрессионизма, оказав большое влияние на современников (Беренис Эббот) и последующие поколения (Ги Дебор). Песни Мак-Орлана исполняли Жюльетт Греко, Ив Монтан, Барбара и другие знаменитые певцы. По его роману Набережная туманов (1927) снят одноимённый фильм Марселя Карне (1938, сценарий Жака Превера), вошедший в классику мирового кино. Его произведения экранизировали также Жюльен Дювивье, Клод Отан-Лара, Кристиан-Жак.

После Второй мировой войны публиковал в основном мемуарные сочинения.

Оставил огромное литературное наследие. Ряд произведений печатались под псевдонимами. Вышедшее в 1969—1971 годах с предисловием Ремона Кено собрание сочинений в 24-х томах не включает многих текстов Мак-Орлана, прежде всего — эротических.

Произведения

Романы, повести, рассказы 
 Les Pattes en l’air' (1911)
 La Maison du retour écœurant (1912)
 Le Rire jaune (1913)
 Les Contes de la pipe en terre (1914)
 Les Bourreurs de crâne (1917)
 U-713 ou les Gentilshommes d’infortune (1917)
 Le Chant de l'équipage (1918)
 Bob bataillonnaire (1919)
 La Clique du Café Brebis, histoire d’un centre de rééducation intellectuelle (1919)
 Chronique des jours désespérés (1919)
 Le Nègre Léonard et maître Jean Mullin (1920)
 À bord de L'Étoile Matutine (1920)
 La Bête conquérante (1920)
 La Cavalière Elsa (1921)
 Malice (1923)
 La Vénus internationale (1923)
 À l’hôpital Marie-Madeleine (1924)
 Marguerite de la nuit (1925)
 Les Clients du Bon Chien jaune (1926)
 Sous la lumière froide ([1926)
 Le Quai des brumes (1927)
 Dinah Miami (1928)
 Les Vrais Mémoires de Fanny Hill (1929)
 La Tradition de minuit (1930)
 La Bandera (1931)
 Quartier réservé (1932)
 La Croix, l’ancre et la grenade (1932)
 Filles d’amour et Ports d’Europe (1932)
 La Nuit de Zeebrugge (1934)
 Le Tueur n°2(1935)
 Le Camp Domineau (1937)
 Le Carrefour des trois couteaux (1940)
 L’Ancre de miséricorde (1941)
 Picardie (1943)

 Эссе и мемуары 
 Le Petit manuel du parfait aventurier (1920)
 Le Mystère de la malle n°1|Les Pirates de l’avenue du rhum (1925)
 La Seine (1927)
 Villes (1929)
 Nuit aux bouges (1929)
 Légionnaires (1930)
 Le Bataillon de la mauvaise chance. Un civil chez les joyeux (1933)
 Rues secrètes (1934)
 Verdun (1935)
 Propos d’infanterie (1936)
 Masques sur mesure (1937)
 Dans les tranchées (1939)
 Montmartre (1946)
 Les Bandes. Essais sur l'éducation sentimentale (1947)
 L'Écharpe de suie (1947)
 La Lanterne sourde (1953)
 Le Mémorial du petit jour (1955)
 La Petite cloche de Sorbonne (1959)
 Masques sur mesure II (1970, эссе о живописи)
 Masques sur mesure III (1970, предисловия и портреты)
 Sous la croix blanche (1971)

 Песни 
 Chansons pour accordéon (1953)
 Poésies documentaires complètes (1954)
 Mémoires en chansons (1962)

 Эротические сочинения 
 Le Masochisme en Amérique (1905, анонимное издание)
 Femmes du monde et sang bleu, Première partie: Georges (1908, под псевдонимом Chevalier de X)
 La Comtesse au fouet (1909, под именем Pierre Dumarchey)
 Les Grandes flagellées de l’histoire (1909, под именем Pierre Dumarchey)
 Lise fessée (1910, под именем Pierre Dumarchey)
 Les Aventures amoureuses de Mademoiselle de Sommerange ou Les Aventures libertines d’une Demoiselle de Qualité sous la Terreur (1910, под псевдонимом Pierre du Bourdel)
 Petite dactylo, suivi de Les Belles clientes de M. Brozen et de Le Maître d'école (1910, под псевдонимом Pierre du Bourdel)
 Mademoiselle de Mustelle et ses amies. Roman pervers d’une fillette élégante et vicieuse (1913, под псевдонимом Pierre du Bourdel)
 Baby Douce Fille (1919, под псевдонимом Sadie Blackeyes)
 Petites cousines (1919, под псевдонимом Sadinet)
 La Semaine secrète de Vénus (1926, анонимное издание)

 Посмертные публикации, не вошедшие в собрание сочинений 
 Le Mystère de la malle n°1 (1984, репортажи)
 Manon la souricière (1986, рассказы)
 Capitaine Alcindor, (1988, рассказы)
 Domaine de l’ombre (2000, эссе)
 Images abolies (2005, предисловия и др.эссе)

 Признание 
Член Гонкуровской академии (1950). Орден Почётного легиона (1967). Член Коллежа патафизики (1968). C 1992 Общество Мак-Орлана издает посвященные ему Тетради''.

Публикации на русском языке 
 Интернациональная Венера. М.: Недра, 1925
 Коварство. Рассказы. Л.: Мысль, 1925
 На борту «Утренней звезды». Повесть. М. — Л.: ЗИФ, 1926.
 Жёлтый смех. М.: Круг, 1927
 Ночная Маргарита. М.: Огонек, 1927
 Огни Парижа. Л., Мысль, 1927
 Порт мертвых вод. Рассказы. Л.: Мысль, 1927
 Фабрика крови. Рассказы. М.: Круг, 1927;
 Матросская песня: роман; Дом безрадостного возвращения: роман. М. — Л.: ЗИФ, 1928
 Париж в снегу. М.: Современные проблемы, 1928
 Фантастическое// Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911—1933. М.: Искусство, 1988, с. 238—246
 Клиенты «Желтого пса». Якорь Милосердия// Пятнадцатилетний капитан. Приключения на море и на суше. Л.: Лениздат, 1997
 Мадемуазель де Мюстель и её подружки. М.: ВРС, 2002 (под псевд. Пьер Бурдель)
 Набережная Туманов: В 2 кн. М.: Ладомир: Наука, 2020. (Литературные Памятники / РАН).
 Набережная туманов: роман

Примечания

Литература 
 Baritaud B. Pierre Mac Orlan: sa vie, son temps. Genève: Droz, 1992
 Tomas I. Pierre Mac Orlan: ombres et lumières. Granada: Universidad de Granada, 1995
 Lamy J.-C. Mac Orlan, l’aventurier immobile. Paris: Albin Michel, 2002

Ссылки 
 Сайт Общества Мак-Орлана
 Биография, библиография
 Биография
 Пьер Мак-Орлан на сайте IMDB
 Статья в Литературной энциклопедии 1929—1939 гг.
 Пьер Мак-Орлан на сайте Lib.ru/Классика.

Участники Первой мировой войны (Франция)
Писатели Франции
Поэты Франции
Родившиеся в 1882 году
Умершие в 1970 году
Литераторы, известные под псевдонимами
Кавалеры ордена Почётного легиона
Авторы приключенческой литературы
Авторы эротической литературы